4-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1966 года в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 15 шахматистов, представлявших СССР, Югославию, Венгрию, Чехословакию, ГДР, Болгарию и Польшу.

Убедительную победу в турнире одержал экс-чемпион мира В. В. Смыслов, не проигравший ни одной партии и опередивший ближайших преследователей венгра Л. Лендьела и шахматиста из ГДР Х. Либерта на 2 очка. На призовое место мог рассчитывать также югослав М. Дамянович, но неудачный финиш (1 из 4) не позволил ему бороться за тройку.

Турнирная таблица

Ссылки 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Спорт в Польше в 1966 году
Шахматные турниры 
Шахматы в Польше 
1966 год в шахматах
Август 1966 года